Кешишлък или Кешишлик може да се отнася за:

 Кешишлък, на гръцки Неос Скопос, село в дем Довища, Гърция;
 Кешишлък, на гръцки Аетовуни, бивше село в дем Синтика, Гърция.